Eugène Müntz (1845-1902), un historien de l'art français ;
  (1884-1956), mathématicien allemand, auteur du théorème de Müntz ;
 Jacques Müntz (1881-1972), arbitre international français de rugby à XV ;
 Madman Muntz (1914-1987), homme d'affaires et ingénieur américain ;
 Philippe Müntz, (1783-1865), homme politique français.

Autres 
 Nelson Muntz, un personnage de la série Les Simpson.